Claude Chabauty (1910-1990), mathématicien français ;
 Emmanuel Chabauty (v.1827 - v.1914), chanoine, journaliste et essayiste ;
 Malvina Chabauty (1901-1982), artiste peintre française.